Рарог:

 Рарог — в славянской мифологии огненный дух, связанный с культом очага.
 Рарог, Алексей Иванович (род. 1937) — заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор.

См. также 
 Рарогъ